Pulaski Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pulaski Township (Arkansas)
 Pulaski Township (Michigan)
 Pulaski Township (Minnesota)
 Pulaski Township (North Dakota)
 Pulaski Township (Ohio)
 Pulaski Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Pulaski Township (Lawrence County, Pennsylvania)